M51 puede hacer hacer referencia a los siguientes artículos:

M51 Skysweeper, un cañón antiaéreo estadounidense.
Misil M51, un misil balístico francés.
M51A, una galaxia espiral también conocida como Galaxia Remolino.
M51B, una galaxia enana satélite de la galaxia M51A.